Мисин — фамилия.

 Мисин, Август Эрнестович (1863—1940) — русский и латвийский военачальник.
 Мисин, Андрей Александрович (1954) — советский и российский композитор.